Michael D. Higgins (1941), Iers dichter en politicus
 Michael Higgins jr. (1920-2008), Amerikaans acteur